Миллионщиков — фамилия.

 Миллионщиков, Владимир Михайлович (1939—2009) — российский математик, специалист в области теории дифференциальных уравнений, доктор физико-математических наук, профессор.
 Миллионщиков, Леонид Сергеевич (род. 1927) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Миллионщиков, Михаил Дмитриевич (1913—1973) — учёный, академик Академии наук СССР (с 1962; член-корреспондент с 1953), государственный и общественный деятель, организатор науки и международного научного сотрудничества, специалист в области аэрогидродинамики, прикладной физики и ядерной энергетики.

 Миллионщикова, Вера Васильевна (1942—2010) — советский и российский врач.